Salamanca hace referencia a varios artículos:

Geografía

Australia 
 Salamanca Place, distrito costero de la ciudad de Hobart.

Chile
 Salamanca, ciudad y comuna de la provincia de Choapa (Coquimbo).

Colombia
 Vía Parque Isla de Salamanca, área protegida de Magdalena.

España 
 Salamanca, ciudad de la comunidad autónoma de Castilla y León.
 Provincia de Salamanca, provincia de la comunidad autónoma de Castilla y León.
 Salamanca (Madrid), distrito.
 Salamanca (Santa Cruz de Tenerife), barrio de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife (Canarias).

Estados Unidos
 Salamanca (Nueva York), ciudad del estado de Nueva York.

México
 Salamanca (Guanajuato), ciudad del estado de Guanajuato, cabecera del municipio homónimo.
 Municipio de Salamanca, municipio del estado de Guanajuato.
 San José de Salamanca, localidad del municipio de Jaumave, Tamaulipas.
 Salamanca (península de Yucatán), topónimo que recibieron diversos asentamientos de los conquistadores españoles en la península de Yucatán.

Panamá
 Salamanca (Colón), corregimiento de la provincia de Colón.

Perú
 Distrito de Salamanca (Condesuyos), distrito de la provincia de Condesuyos (Arequipa).
 Salamanca (Lima), urbanización en el distrito de Ate (Lima).

Venezuela
 Salamanca, localidad del estado de Nueva Esparta.

Personas 
 Amaia Salamanca, actriz española.
 Antonio de Salamanca, impresor y tipógrafo español del .
 Daniel Salamanca Urey, presidente Constitucional de la República de Bolivia en 1931.
 Enrique Salamanca, pintor español del .
 José de Salamanca y Mayol, Marqués de Salamanca, estadista español durante el reinado de Isabel II de España; da nombre al distrito de Salamanca de Madrid.
 René Salamanca, dirigente sindical y militante del clasismo revolucionario argentino.

Deporte
 Unión Deportiva Salamanca, club español de fútbol.
 Club Baloncesto Avenida, club de baloncesto español de Salamanca.
 Club Baloncesto Salamanca, club español de baloncesto ya desaparecido.

Además 
 Universidad de Salamanca, en la ciudad española de Salamanca.
 Escuela de Salamanca
 Batalla de los Arapiles, conocida por la historiografía anglosajona como Batalla de Salamanca, durante la Guerra de la Independencia en España, en 1812.
 Salamanca (leyenda), cueva de brujas en el folclore hispanoamericano.
 Salamanca (locomotora), locomotora de vapor pionera fabricada en Inglaterra.